

Чжаоюань () — сільський повіт у провінції Хейлунцзян, складова міста Дацін.
 Чжаоюань () — міський повіт у провінції Шаньдун, складова міста Яньтай.